Il Controguerra bianco è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Teramo.

Caratteristiche organolettiche 
 colore: giallo paglierino
 odore: fruttato
 sapore: secco, con leggero retrogusto amarognolo

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 Teramo (1996/97) 1002,93

Vini DOC della provincia di Teramo
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Trebbiano Giallo
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Passerina